Enfleda (imię)
 św. Enfleda (królowa)